Umiiarneq bezeichnet:
 Umiiarneq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Umiiarneq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Umiiarneq (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland